Blok kan syfta på:

 Aleksandr Blok 1880-1921), rysk poet
 Vlaams Blok - belgiskt parti
 Blok (skrift) – en blogg som ges ut i bokform